2 miejscowości w Polsce: 
 Wszedzień – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. mogileńskim, w gminie Mogilno 
 Wszedzień – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. sławieńskim, w gminie Postomino